Erik Schmidt kan henvise til:

 Erik Schmidt (estisk maler) (1925–2014), estisk maler og skribent
 Erik Schmidt (politiker) (født 1941), dansk politiker og borgmester
 Erik Schmidt (tysk maler) (født 1968), tysk maler, filmskaber og fotograf
 Erik Schmidt (håndboldspiller) (født 1992), tysk håndboldspiller

Se også 
 Eric Schmidt
 Eric Schmitt